Тонини — фамилия. Известные носители:
 Тонини, Алиса (?—?) — итальянская шахматистка.
 Тонини, Мишель (род. 1949) — французский военный лётчик-испытатель, 3-й французский космонавт, астронавт Европейского космического агентства.
 Тонини, Эрсилио (1914—2013) — итальянский кардинал, епископ Мачераты и Толентино и апостольский администратор.

Составные фамилии 
 Дюфур-Тонини, Анн-Лиз — французский политик, депутат Национального собрания Франции.